est un film français réalisé par Jacques Tati, tourné entre 1964 et 1967 et sorti en 1967.
  Playtime est un immeuble contemporain situé sur l'Île de Nantes, à Nantes.